Anthony Frederick Augustus Sandys – pittore e disegnatore inglese
 Duncan Sandys – politico britannico
 George Sandys – viaggiatore britannico
 John Edwin Sandys – filologo classico inglese